Zullen we dansen 1981-2006 is een verzamelalbum van de Nederlandse band De Dijk, dat werd uitgebracht in 2006.

Nummers 

Muziekalbum uit 2006
Muziekalbum van De Dijk
Compilatiealbum